Mouawad ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Mouawad (* 1970), Kurienbischof in Antiochia
 Wajdi Mouawad (* 1968), libanesischer Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Moawad